Au pied du mur peut faire référence à :

Littérature 
 Au pied du mur,  roman policier américain écrit par Elisabeth Sanxay Holding publié en 1947 ;
 Au pied du mur, roman de Bernard Privat publié en 1959 et ayant reçu la même année le prix Femina ;

Télévision 
 Au pied du mur !, jeu télévisé français présenté par Jean-Luc Reichmann diffusé du  au  sur TF1.

Homonymie de titre